Le nom de Cordeliers, étymologiquement dû à l'ordre religieux des Cordeliers pour la grande majorité des appellations, peut s'appliquer à :

Religion 

 les Frères mineurs ou franciscains sont surnommés cordeliers en France

Édifices religieux

Histoire 

 Ordre de la Cordelière, ordre médiéval breton

Éducation, culture 

 Collège des Cordeliers, collège de l'ancienne université de Paris
 Musée des Cordeliers à Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime

Architecture 

 Tour des Cordeliers, tour de fortification à Besançon (Doubs)

Toponymie 

 
 Les Cordeliers, un des quartiers centraux de Lyon
 Rue des Cordeliers, ancienne rue de Paris (maintenant Rue de l'École-de-Médecine)

Transports 
 Cordeliers, une station de métro à Lyon
 Ancien omnibus puis tramway Les Cordeliers de Lyon

Viticulture 

 Cloître des Cordeliers (Saint-Émilion)

Révolution française 

 Club des Cordeliers, groupe révolutionnaire français

Patronymes 

Le patronyme Cordelier est assez répandu en France, et notamment en Saône-et-Loire

Film 
 La Place des Cordeliers à Lyon, film de Louis Lumière

 Pathé-Cordeliers, cinéma à Lyon

Références